De Litouwse gemeente (Litouws: savivaldybė , meervoud: savivaldybės) is de tweede bestuurslaag van Litouwen , onder de tien districten van Litouwen. Er zijn in totaal 60 gemeenten.

Er zijn 3 type gemeenten:
Districtsgemeenten (rajono savivaldybė) – 43, deze komen grotendeels overeen met de (agrarische) districten die bestonden onder Russisch bewind
Stedelijke gemeenten (miesto savivaldybė) – 8, waarvan 6 de grootste steden van Litouwen omvatten en tevens hoofdplaats zijn van de omliggende agrarische districtsgemeenten.
Gemeenten – 9, ontstaan in 2000. Ze hebben geen stad of district als gemeentenaam.

Alle gemeenten, met drie uitzonderingen, districtsgemeente Klaipėda (hoofdplaats Gargždai), districtsgemeente Akmenė (hoofdplaats Naujoji Akmenė) en gemeente Neringa (hoofdplaats Nida), zijn genoemd naar de hoofdplaats.

Een gemeente is verder onderverdeeld in seniūnija.

Zie ook
 Lijst van steden in Litouwen
 Lijst van wapens van Litouwse gemeenten

Voetnoten